Eucteniza är ett släkte av spindlar. Eucteniza ingår i familjen Cyrtaucheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Eucteniza